Третий лишний:
 «Третий лишний» — индийский фильм 1978 года, реж. Б. Р. Чопра.
 «Третий лишний» — американский фильм 2001 года, реж. Джей Лоуи.
 «Третий лишний» — американский фильм 2002 года, реж. Джордан Брэйди.
 «Третий лишний» — канадо-американский фильм 2005 года, реж. Рон Оливер.
 «Третий лишний» — украинский фильм 2007 года, реж. Алексей Лисовец.
 «Третий лишний» — американский фильм 2012 года, реж. Сет Макфарлейн.
 «Третий лишний 2» — американский фильм 2015 года, реж. Сет Макфарлейн.
 «Третий лишний» — русская народная игра.

См. также 
 «Третий не лишний» — российский фильм 1994 года, реж. Анатолий Эйрамджан.